Salina je umělá nebo přirozená nádrž sloužící k získávání soli odpařováním mořské vody.

Je to také místopisný název:
 V Evropě:
 Salina – ostrov v Tyrhénském moři náležející Itálii.
 Santa Marina Salina – město na ostrově Salina
 V USA
 Salina (Kansas) – město
 Salina (New York) – město
 Salina (Oklahoma) – město
 Salina (Utah) – město

Reference

Externí odkazy